Plaats in Indonesië
 Tunggur (Slogohimo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Tunggur (Lembeyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java